

Allemagne 
 Église Saint-Matthias, Berlin (Allemagne)

Belgique 

 Église Saint-Matthias, Flémalle (Wallonie, Belgique)

Canada 
 Église Saint-Mathias, Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec, Canada)

France 
 Église Saint-Mathias, Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente, France)
 Église Saint-Mathias, Cromary (Haute-Saône, France)